Les Corts – distretto di Barcellona
Les Corts – quartiere di Barcellona
Les Corts – stazione della metropolitana di Barcellona